Kathisma (griech. Κάθισμα) steht für:

 Kathisma-Kirche aus dem 5. Jahrhundert, auf dem Weg zwischen Jerusalem und Bethlehem
 Kathisma, sitzend gesungene Psalmen der orthodoxen Kirche
  Zur Kathisma genannten Kaiserloge im römisch-byzantinischen Circus siehe Hippodrom (Konstantinopel)